Oriente è un sinonimo del punto cardinale Est. Può inoltre riferirsi a:

Cinema
 Oriente – film tedesco del 1924 diretto da Gennaro Righelli.

Geografia 
 Oriente – comune dello stato di San Paolo (Brasile)
 Oriente – una delle sei province di Cuba fino al 1976 (Cuba)
 Oriente – regione naturale dell'Ecuador
 Oriente – frazione di Tagliacozzo (Italia)
 Oriente – comarca delle Asturie (Spagna)

Musica 
 Oriente – singolo di Niccolò Fabi del 2006, dall'album Novo Mesto

Storia 
 Oriente – diocesi del tardo Impero romano

Altro 
 Oriente – parte centro-orientale del continente asiatico
 Stazione di Lisbona Oriente – stazione ferroviaria di Lisbona (Portogallo)
 Oriente – stazione della metropolitana di Lisbona che serve l'omonima stazione ferroviaria
 Oriente – gioco di carte non collezionabili

Pagine correlate 
 Orient